Le tableau suivant établit l'historique des sélections de la draft des Spurs de San Antonio, au sein de la National Basketball Association (NBA).

Références 

Draft de la NBA
Joueur drafté par les Spurs de San Antonio
Spurs de San Antonio